Моде́ль Ло́тки — Вольте́рры (модель Ло́тки — Вольтерра́) — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь её авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами.

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:
 ,
 ,
где  — количество жертв,  — количество хищников,  — время,  — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

Решение системы уравнений

Постановка задачи 
Рассматривается закрытый ареал, в котором обитают два вида — травоядные («жертвы») и хищники. Предполагается, что животные не иммигрируют и не эмигрируют, и что еды для травоядных животных имеется с избытком. Тогда уравнение изменения количества жертв (без учёта хищников) принимает вид:
 ,
где  — коэффициент рождаемости жертв,  — величина популяции жертв,  — скорость прироста популяции жертв.

Пока хищники не охотятся, они вымирают, следовательно, уравнение для численности хищников (без учёта численности жертв) принимает вид:
 ,
где  — коэффициент убыли хищников,  — величина популяции хищников,  — скорость прироста популяции хищников.

При встречах хищников и жертв (частота которых прямо пропорциональна величине ) происходит убийство жертв с коэффициентом , сытые хищники способны к воспроизводству с коэффициентом . С учётом этого, система уравнений модели такова:
 .

Решение задачи

Нахождение положения равновесия системы 
Для положения равновесия  изменение численностей популяции равно нулю. Следовательно:
 ,
 ,
из чего следует, что точка равновесия, вокруг которой происходят колебания, определяется следующим образом:
 ,
 .

Малые колебания в системе 

Рассмотрим поведение малых отклонений численностей от их равновесных значений, то есть изменение во времени  и . Из-за их малой абсолютной величины, квадратами, кубами и последующими степенями ( и ) можно пренебречь. Подставляя 
 ,
 ,
в уравнения модели, получаем приближенно:
 
 

Дифференцирование одного из этих уравнений и подстановка в другое даёт следующий результат:
 ,
 .

Полученное выражение является дифференциальным уравнением гармонического осциллятора с периодом .

Конечные колебания в системе 

Функция
 
постоянна на решениях системы. Действительно:

Функция  является суммой двух функций одного переменного:
, где

При  функция  неограниченна и имеет один глобальный минимум при 
, в то время как при  функция  также неограниченна и имеет один глобальный минимум при 
, где  и  равновесные численности.  Следовательно, функция  имеет единственный глобальный минимум в точке , являющейся положением равновесия, а все неравновесные линии уровня   при  замкнуты и отвечают периодическим колебаниям с периодим, который зависит от начальных численностей.

См. также 
 Моделирование биологических систем
 Закон Клайбера

Примечания

Ссылки 
 Популяционная динамика
 Простейшая модель «хищник-жертва»
 Николя Бакаэp, В.А. Вольперт, Д.M. Эдиев: Краткая история математической динамики населения. 2021. ISBN 979-10-343-8016-9. Pdf.

Нелинейная динамика
Биофизика
Трофическая экология
Система «хищник — жертва»